Ива́н Кра́сиков:
 Красиков, Иван Петрович  (1919—1944) — миномётчик, Герой Советского Союза.
 Красиков, Иван Семёнович (1923—2000) — полный кавалер ордена Славы.